A categoria 57 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô de 2017 ocorreu no dia 30 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Campeonato Mundial de Judô de 2017